Opinogóra Górna est le nom :

 de la gmina de Opinogóra Górna, dans le powiat de Ciechanów, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Opinogóra Górna, chef-lieu de cette gmina